Hungern kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hungern, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (16,1 ha)
Hungern, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn